Список Шиндлера може означати:

 Список Шиндлера — американський історичний фільм-драма, знятий за мотивами роману Томаса Кенналі «Ковчег Шиндлера» режисером Стівеном Спілбергом.
 Список Шиндлера —  роман опублікований у 1982 році австралійським письменником Томасом Кеніллі.